

Geografia 
Il nome Fasi può essere riferito ai seguenti toponimi dell'antica regione colchica
 Fasi – fiume dell'antica Colchide (attuale Rioni)
 Fasi – antica città della Colchide nei pressi dell'attuale Poti)

Mitologia 
 Fasi – personaggio della mitologia greca

Altro 
 Fasi – l'opera teatrale di Anomou Pedro Santos
 FASI – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana